«Перше кохання» — повість Івана Сергійовича Тургенєва.

 «Перше кохання» — американська комедійна мелодрама 1921 року.
 «Перше кохання» — радянський телефільм 1968 року.
 «Перше кохання» — італійський драматичний фільм 2004 року.